est un mot anglais signifiant « plus haut(e) ». Il peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album d' sorti en  ;
 , album de Harem Scarem sorti le  ;
 , album des Horrors sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de Regina Belle sorti le  ;
 , album de Roch Voisine sorti en .

Chanson 

 , chanson de Creed présente sur l'album Human Clay sorti le  ;
 , chanson d'Erik Grönwall présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album The Documentary sorti le  ;
 , chanson de Gloria Estefan présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de The Naked and Famous présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Peter Jöback présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Saturdays présente sur l'album Headlines! sorti le  ;
 , single des  sorti en  ;
 , chanson de Taio Cruz présente sur l'album Rokstarr sorti le .

Voir aussi 

 

Homonymie de titre